Боско има више значења:
 Боско (Алесандрија)
 Боско (Асти)
 Боско (Авелино)
 Боско (Беневенто)
 Боско (Болоња)
 Боско (Бреша)
 Боско (Кампобасо)
 Боско (Комо)
 Боско (Козенца)
 Боско (Кунео)
 Боско (Падова)
 Боско (Парма)
 Боско (Павија)
 Боско (Ређо Емилија)
 Боско (Ровиго)
 Боско (Салерно)
 Боско (Савона)
 Боско (Торино)
 Боско (Тренто)
 Боско (Тревизо)
 Боско (Варезе)
 Боско (Венеција)
 Боско (Вербано-Кузио-Осола)
 Боско (Верона)
 Боско (Виченца)